Der Name Hünenberg bezeichnet

Ortschaften:

 die Gemeinde Hünenberg ZG im Kanton Zug, Schweiz
 den Ortsteil Hünenberg (Meinersen), Gemeinde Meinersen, Landkreis Gifhorn, Niedersachsen, Deutschland

Berge:

 den Hünenberg bei Bielefeld, Nordrhein-Westfalen, Deutschland – mit Hünenburg Bielefeld
 den Höheberg (Krombach) im thüringischen Eichsfeld
 den Hünenberg (Witten) in Witten, Ennepe-Ruhr-Kreis

Burgen
 die Burg Hünenberg in der gleichnamigen Gemeinde im Kanton Zug, Schweiz

Siehe auch:
 Hünenburg 
 Hünenberger 
 Hünsberg